

Pessoas
Richard Correll - um cineasta dos estados unidos

Localidades
Correll (Minnesota) - uma cidade localizada no estado americano de Minnesota

Desambiguações de sobrenomes